Boucherville est une ville située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Montréal. 
 Boucher de Boucherville, un patronyme.
 Le parc national des Îles-de-Boucherville est un parc national situé sur le Saint-Laurent.
 La Seigneurie de Boucherville est une ancienne seigneurie canadienne
 Adrien de Boucherville  (1829-1883) , peintre français.

Homonymie de toponyme